CGM est un sigle composé des trois lettres C, G et M qui peut faire référence à :
 Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France ; 
 Compagnie générale maritime ;
 Conseil général des mines ;
 Computer Graphics Metafile (.cgm), un format de fichiers d'images ;
 Chemin de fer de Cormeilles à Glos-Montfort et extensions, un ancien réseau de chemin de fer secondaire du département français de l'Eure.

CGM est un code qui peut faire référence à :
 , aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports